GeoNames — географическая база данных, доступная через различные веб-сервисы по условиям лицензии Creative Commons. Одна из крупнейших и наиболее широко используемых баз геоданных в части названий и координат различных мест.

База данных и веб-сервисы 
В базе данных GeoNames содержится свыше 10 млн географических названий и информация о более 7,5 млн их уникальных характеристик. Среди характеристик: названия мест на разных языках, широта, долгота, высота над уровнем моря. Все эти характеристики разбиты по категориям, так что каждая характеристика географического объекта относится к одному из девяти классов. А каждая из этих категорий, в свою очередь, делится на подкатегории, общее количество которых составляет 645. Кроме наименований на различных языках, хранятся географические координаты, высота над уровнем моря, численность населения, административное деление и почтовые индексы. Географические координаты записаны в системе WGS 84.

Все эти данные доступны бесплатно через ряд веб-сервисов и ежедневный экспорт базы данных. Эти веб-сервисы включают прямое и обратное геокодирование, нахождение мест по почтовому индексу, нахождение топонимов рядом с указанным местом и нахождение статей Википедии о топонимах.
Автоматизированный API по протоколу REST позволяет выполнять до 2 тыс. запросов в час и до 30 тыс. в сутки.

За 2013-2014 годы в GeoNames дополнительно было добавлено 35 тыс. записей об исторических названиях.

Вики-интерфейс 
Ядро базы данных GeoNames представлено публичными исходными кодами, качество которых может меняться со временем. Через вики-интерфейс редакторы могут редактировать и улучшать базу данных добавлением или исправлением наименований топонимов, изменять характеристики географических объектов, добавлять новые объекты и тому подобное.

Интеграция с семантической паутиной 
Каждая характеристика топонима, хранящегося в базе данных, представляет собой , определяемый стабильным URI. Этот URI обеспечивает доступ через механизм , либо к HTML-странице в вики-формате, либо к описанию этой характеристики в формате RDF, используя элементы онтологии GeoNames. Эта онтология описывает свойства характеристик GeoNames используя декларативный язык программирования Web Ontology Language, а категории характеристик и коды описаны на языке SKOS. Через URL статей Википедии, связанные с RDF-описаниями, данные GeoNames связаны с данными энциклопедии DBpedia и другими связанными данными в формате RDF.

Источники данных 
Среди наиболее важных источников данных проект называет:
 nga (NGA GEOnet), проект Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) и данные от Совета США по географическим названиям (U.S. Board on Geographic Names)
 gnis (U.S. Geological Survey Geographic Names Information System) — Информационная система географических названий (США)
 открытые данные британского , содержит данные Короны, Open Government, 
 канадская GeoBase от Canadian Council on Geomatics
 данные USGS о возвышении gtopo30

Дополнительно используется несколько сотен баз данных, в том числе, Викиданные.

См. также 
 LinkedOpenData

Примечания

Ссылки 
 www.geonames.org

 https://techcrunch.com/2007/05/26/geonames-wikipedia-for-geographical-data/
 https://www.programmableweb.com/news/123-database-apis-geonames-freebase-and-yahoo-query-language/2012/05/23
 https://books.google.ru/books?id=x3XMB2sKF3MC&pg=PA173 isbn 9783642032943 2009 p.173
 Marc Wick, Chapter 10 — Working with geonames.org, UNGEGN
Семантическая паутина
Геокоды
Топонимика
Базы данных в Интернете
Газетир